Anders Ahlén kan syfta på:
Anders Ahlén, (född 1953) svensk professor i signalbehandling vid Uppsala universitet
Anders Ahlén, (1893–1976) direktör för Stockholms Byggmästareförening